El nombre de Iglesia de la Encarnación, Iglesia de Santa María de la Encarnación o Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Encarnación (hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación).

Iglesias

En España 
Provincia de Almería
  Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Níjar, Almería;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Vera, Almería;
Provincia de Badajoz
 Iglesia de Santa María de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Jerez de los Caballeros, Badajoz;
Provincia de Granada
 Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, iglesia católica en la localidad  Santa Fe;
 Iglesia Mayor de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Alhama de Granada, Granada;
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Colomera, Granada;
 Iglesia Mayor de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Loja, Granada;
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Montefrío, Granada;
 Iglesia Parroquial de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Fuente Vaqueros, Granada;
Provincia de Jaén
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Bailén, Jaén
Provincia de Málaga
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Alhaurín el Grande, Málaga;
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de El Burgo, Málaga;
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Comares, Málaga;
 Iglesia de Santa María de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Marbella, Málaga;
Provincia de Valencia
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Alcira, Valencia;

En Paraguay 
 Iglesia de la Encarnación, iglesia católica en la localidad de Asunción;

it:Chiesa della Santissima Annunziata